Кольчезас () — топонимы в Мысковском городском округе Кемеровской области России

 Кольчезас — посёлок.
 Кольчезас — река, правый приток р. Томь.
 исследование топонима
В. М. Шабалин пишет, что гидроним Кольчезас является кетским «спокойная река» и образован из кетского КОЛЬЧЕ — «тихий», «спокойный» и ЗАС /из сес/ — «река».

Название посёлка (аал, где проживали шорцы) назван по имени реки, на которой расположен.

Литература 
Шабалин, Владимир Михайлович. Тайны имен земли Кузнецкой [Текст] : краткий топонимический словарь Кемеровской области : 3000 назв. / В. Шабалин ; Кемеровский обл. ин-т усоверш. учителей. — Кемерово : Кемеровский обл. ИУУ, 1994. ISBN 5-7148-0032-X С. 89